Па́рус — название высотных сооружений в разных городах мира:
 Бизнес-центр «Парус» — небоскрёб в Киеве;
 Небоскрёб «Парус» — небоскрёб в Минске;
 Небоскрёб «Парус» — небоскрёб в Хайфе.

См. также
 Парус (значения)